РТС може да буде:
 Радио-телевизија Србије, јавни емитер у Србији
 РТС 1, први РТС-ов телевизијски програм
 РТС 2, други РТС-ов телевизијски програм
РТС 3, трећи РТС-ов телевизијски програм претходно називан РТС Дигитал
3 канал РТС, трећи РТС-ов телевизијски програм угашен 2006.
 -{Real-time strategy}-, стратегија у реалном времену

Скраћенице